Мюнхенская библиотека:

 Баварская государственная библиотека (с 1919) — бывшая Мюнхенская королевская библиотека (с 1558);
 Библиотека университета Мюнхена (1573);
 Библиотека Мюнхенского технического университета (1868);
 Международная молодёжная библиотека (1949);
 Толстовская библиотека (Мюнхен) (1949).